Okręty US Navy o nazwie USS  "Tonawanda":
 Pierwszy "Tonawanda" był monitorem biorącym udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi "Tonawanda" (AN-89) był okrętem do kładzenia sieci zagrodowych z okresu II wojny światowej.

Tonawanda